Gebert ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Gebert (* 1960), deutsche Krimi-Schriftstellerin
 Anna Gebert (* 1979), polnische Geigerin
 Anton Gebert (1885–1942), sudetendeutscher Priester
 Alexander Gebert (* 1977), polnischer Cellist
 Alfred Gebert (* 1944) Hochschulprofessor für Psychologie, Soziologie und Pädagogik
 Chris Gebert (* 1985), deutscher Schauspieler
 Diether Gebert (1940–2018), deutscher Psychologe und Betriebswirtschaftler
 Erich Gebert (1895–1978), österreichischer Wirtschaftsexperte
 Franz Josef Gebert (* 1949), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Weihbischof in Trier
 Gordon Gebert (* 1941), US-amerikanischer ehemaliger Kinderdarsteller und heutiger Architekt
 Gottfried Gebert (1926–2021), deutscher Schauspieler
 Heinrich Gebert (1917–2007), Schweizer Unternehmer und Mäzen 
 Helga Gebert (* 1935), deutsche Illustratorin, Schriftstellerin und Sammlerin
 Hugo Gebert (1888–1944), deutscher Jurist und Politiker
 Jürgen Richter-Gebert (* 1963), deutscher Mathematiker
 Karl Wilhelm Gebert (1811–1875), deutscher Jurist und Politiker, MdR, MdL (Königreich Sachsen)
 Klaus Gebert (1926–1998), Schweizer Unternehmer
 Richard Gebert (* 1939), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Rolf-Jürgen Gebert (* 1955), deutscher Schauspieler
 Ursula Gebert-Saltani (* 1960), deutsche Oberstaatsanwältin und Verfassungsrichterin
 Waltraud Gebert-Deeg (1928–1988), italienische Politikerin (SVP)

Siehe auch:
 Gebbert